Jan Habdas (ur. 2 grudnia 2003 w Bielsku-Białej) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022) oraz mistrzostw świata juniorów (2023).

Jego starszy brat, Piotr Habdas, uprawia narciarstwo alpejskie.

Przebieg kariery 
W FIS Cupie zadebiutował w lipcu 2018 w Szczyrku, zajmując 60. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobył w lipcu 2019 na tej samej skoczni, zajmując 21. pozycję. 10 sierpnia 2019 w Wiśle zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, a dzień później zdobył pierwsze punkty tych zawodów, zajmując 29. miejsce. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, zawody indywidualne kończąc na 23. lokacie. W marcu 2021 zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego. W zawodach w Zakopanem zajął 53. i 44. pozycję.

W letniej części sezonu 2021/2022 trzykrotnie stawał na podium FIS Cup: był 3. w Ljubnie i Lahti oraz 2. w Falun. 5 grudnia 2021 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 46. miejsce w zawodach w Wiśle. W dalszej części sezonu startował głównie w Pucharze Kontynentalnym, w którym najwyżej klasyfikowany był na 21. lokacie. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2022. Zajął 13. miejsce indywidualnie, 5. w drużynie męskiej i 9. w mieszanej. Wystartował również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zdobył dwa srebrne medale: w zawodach indywidualnych oraz w drużynie męskiej.

15 stycznia 2023 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 21. miejsce w zawodach w Zakopanem.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Habdasa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty J. Habdasa na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Habdasa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej
Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003
Skoczkowie narciarscy LKS Klimczok Bystra